Okręty US Navy o nazwie USS "Mahaska":
 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem. Zwodowany w 1861 i sprzedany w 1868.
 Drugi  był holownikiem portowym. Zakupiony w 1940, służył przynajmniej do 1969.

Mahaska